Babanki peut désigner :
les Babanki, un peuple du Cameroun
le babanki, leur langue